Le terme Lodger signifie locataire en anglais et peut désigner :

Musique 
 Lodger, un album de David Bowie de 1979
 Lodger, un groupe finlandais de rock indé formé en 2002

Cinéma 
 The Lodger, un thriller américain réalisé par David Ondaatje, sorti en 2009
 The Lodgers, un film d'horreur irlandais réalisé par Brian O'Malley, sorti en 2017

Homonymie de titre